La divisione di Allahabad è una divisione dello stato federato indiano dell'Uttar Pradesh, di 11.269.450 abitanti. Il suo capoluogo è Allahabad.

La divisione di Allahabad comprende i distretti di Allahabad, Fatehpur e Kaushambi, Pratapgarh.

Collegamenti esterni 
 

Allahabad